bł. Maryn Blanes Giner (1888–1936) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej, męczennik
 bł. Maryn Shkurti (1933–1969) – albański ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty Maryn